Buota Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Buota Village (ort i Marakei), Gilbertöarna, 
 Buota Village (ort i Tarawa), Gilbertöarna, 
 Buota Village (ort i Tabiteuea), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar